Ordet thai har flere betydninger:

 Thai (sprog), et Tai-kadai sprog talt i området i og omkring Thailand
 Tai (folk), et kinesisk folk, hvor en gruppe udvandrede til området i dag kendt som Thailand og grundlagde et kongerige.
 Thai henviser til kongeriget Thailand og nationens indbyggere af blandet etnisk oprindelse: laotere (Laos), khmer (Cambodja), kinesere (Kina), malayere (Malaysia), og adskillige minoriteter.